Qaleriit bezeichnet:
 Qaleriit (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaleriit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland